Iszhara (bogini miłości)
 Iszhara (bogini świata podziemnego)